Алессио (Алессо) Бальдовинетти (; около 1425, Флоренция — 1499, там же) — итальянский  флорентийской школы, мозаичист (мастер интарсии) и создатель витражей периода кватроченто — раннего Возрождения.

Биография 
Бальдовинетти родился во Флоренции в семье богатого торговца. В 1448 году он был записан как член «Братства Святого Луки»: «Алессо Бальдовинетти, художник».

Бальдовинетти был последователем группы научных реалистов и натуралистов в искусстве, в которой состояли Андреа дель Кастаньо, Паоло Учелло и Доменико Венециано. Предание гласит, что он принимал участие в украшении церкви Святого Эгидия, однако никаких письменных подтверждений этому не сохранилось. Данные работы проводились в период с 1441 по 1451 годы под руководством Доменико Венециано вместе с Андреа дель Кастаньо. Однако то, что закончить серии фресок в более позднее время (1460) было поручено именно Бальдовинетти, не вызывает сомнения.

В 1462 году Бальдовинетти создал большую фреску «Благовещение» в церкви Сантиссима-Аннунциата во Флоренции. Сохранившиеся фрагменты этой работы свидетельствуют о способностях художника: заметны высокая точность прорисовки деталей и успешное размещение фигур в пространстве. Всё это вполне достаточно подтверждают два отдельных утверждения Вазари о художнике: что «он восторгает точностью изображения ландшафта, это можно заметить, взглянув на нарисованные им реки, мосты, скалы, растения, фрукты, дороги, поля, города и множество других вещей» и что «он был заядлым экспериментатором в технических вопросах».

В 1463 году Алессио Бальдовинетти набросал этюд для фрески «Рождество», которая была выполнена Джулиано да Майано в технике интарсии в Сакристии собора Санта-Мария-дель-Фьоре и сохранилась до наших дней. 1466 годом датируется работа «Четыре евангелиста и четыре Отца Церкви» вместе с «Благовещением» на продолговатой панели, до сих пор украшающая Капеллу кардинала Португальского в базилике Сан-Миниато-аль-Монте (Вазари ошибочно приписывает её Пьеро дель Поллайоло). Фреска, изображающая распятого Христа между ангелами, находится в Капелле Ручеллаи и относится к 1467 году.

В 1471 году Бальдовинетти взялся за серьёзную работу в церкви Санта-Тринита, порученную ему Бонджанни Джанфильяцци: во-первых, это был запрестольный образ с изображением Мадонны и Младенца с шестью святыми, законченный им в 1472 году; затем последовала серия фресок на тему Ветхого Завета, которую, согласно договорённостям, мастер должен был завершить в течение пяти лет, однако это произошло лишь через шестнадцать лет. В 1497 году готовые серии фресок, где были изображены многие видные граждане Флоренции, были оценены в тысячу золотых флоринов комиссией, состоявшей из Козимо Росселли, Беноццо Гоццоли, Перуджино и Филиппино Липпи; ныне во фресках недостаёт лишь некоторых повреждённых фрагментов. Между тем, Бальдовинетти был больше занят другими техническими стремлениями и исследованиями, не связанными с живописью. Современники считали его единственным, кто смог заново открыть и полностью осмыслить надолго забытое мозаичное искусство; с 1481 по 1483 годы Бальдовинетти занимался восстановлением мозаики над дверью церкви Сан-Миниато, а также некоторых мозаик снаружи и внутри флорентийского Баптистерия и собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Он умер в госпитале святого Павла 29 августа 1499 года, и был похоронен в базилике Сан-Лоренцо.

Учитель Бальдовинетти не известен. Его стиль схож с произведениями художников школы Доменико Венециано и Фра Анджелико. Одним из его учеников был Доменико Гирландайо.

Лучшие работы 
 Фреска «Рождество» 1460—1462, церковь Сантиссима-Аннунциата, Флоренция
 Мадонна с ребёнком, приблизительно 1470, Лувр, Париж
 Благовещение, приблизительно 1470, галерея Уффици, Флоренция

Галерея

Примечания